Реактор може значити:

 Біореактор
 Ядерний реактор
 Реактор на теплових нейтронах
 Киплячий ядерний реактор
 Гомогенний ядерний реактор
 Гетерогенний ядерний реактор
 Ядерний реактор на швидких нейтронах
 Водо-водяний ядерний реактор
 Термоядерний реактор
 Хімічний реактор
 Електричний реактор
 Реактор (хокейний клуб)